Das Malta Masters 1996 war ein Snooker-Einladungsturnier, das als einzige Ausgabe des Malta Masters im Rahmen der Saison 1995/96 im Jerma Palace Hotel im maltesischen Marsaskala ausgetragen wurde. Im Finale besiegte Mark Davis seinen englischen Landsmann John Read mit 6:3. Davis spielte zudem mit einem 119er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das von der Biermarke Cisk gesponserte Turniere hatte ein Preisgeld von 15.000 Pfund Sterling im Angebot, von dem allein 4.000 £ an den Sieger gingen.

Turnierverlauf 
Zum Turnier wurden sechzehn Spieler eingeladen, die nicht wirklich zur Weltspitze gehörten. Einige Spieler waren sogar Amateure, die größtenteils dann aus Malta eingeladen wurden. Das Turnier wurde im K.-o.-System mit verschiedenen Varianten des Best-of-Modus ausgetragen.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten die beiden Finalisten je ein Century Break:
  Mark Davis: 119
  John Read: 100

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Billardturnier in Marsaskala
Snookerveranstaltung 1996